Melt!  – singolo di Siouxsie and the Banshees del 1982
Melt  – nome alternativo dell'album Peter Gabriel di Peter Gabriel del 1980
Melt – album degli Straitjacket Fits del 1990
Melt  – album dei Rascal Flatts del 2002
Melt  – singolo di Melanie C del 2003